Josep Grau, 118è. President de la Generalitat de Catalunya (1706-1707)
 Josep Grau i Casas (Barcelona, 8 de setembre de 1988 - 25 de març de 1952) va ser un enginyer i esperantista català. És germà de Jaume Grau i Casas.
 Josep Grau i Casals (Tagamanent,  – ), alcalde de Tagamanent
 Josep Grau i Collell (Fígols, 1937 - Zúric, 1995), poeta i religiós
 Josep Grau-Garriga (Sant Cugat del Vallès, 1929), artista plàstic d'anomenada internacional
 Josep Grau Gené (Reus 1845 - 1928), llibreter reusenc
 Josep Grau i Jassans (Barcelona, 1900 - ? ), comerciant, periodista i polític català
 Josep Grau Mas (Barcelona, 19 d'abril de 1914 - ?), entrenador de bàsquet
 Josep Grau i Jofre (Manlleu, 1927 - 2005), novel·lista i poeta
 Josep Grau i Seris (Mollerussa, 1945), polític català, president de la Diputació de Lleida (1990-1999) i Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (1999-2003)
 Josep Grau, periodista valencià d'À Punt, la televisió valenciana
 Josep Maria Grau i Codina (Catalunya, ), impressor
 Josep Maria Tomàs Grau i Pujol, historiador contemporani, arxiver a l'Arxiu Històric de Tarragona, president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà